

Надеждинка — село, Карабалицький район, Костанайська область
 Надеждинка — село, Костанайський район, Костанайська область
 Надеждинка — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область

Надеждинка — присілок, Рузаєвський район, Мордовія
 Надеждинка — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Надеждинка — село, Сафакулевський округ, Курганська область
 Надеждинка — присілок, Старошайговський район, Мордовія

Надеждинка — село, Покровський район, Донецька область

Див. також 
 Надежденка